bł. Anicet Hryciuk (zm. 1874) – męczennik z Pratulina
 bł. Anicet Kopliński (1875–1941) – kapucyn pochodzenia niemieckiego, męczennik

Zobacz też: Święty Anicet